Krokören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Krokören, Larsmo, Österbotten, 
 Krokören, Vasa, Österbotten, 
 Krokören, Euraåminne, Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar